Mansuetus est un prénom latin ; il peut se référer à :
 Mansuy de Toul, évêque de Toul au  ;
 Mansuetus de Vannes, évêque des Bretons au  ;
 , évêque de Milan au .